Sueño de amor puede referirse a:

Cine 
 Sueño de amor (Dream of Love) (1928), película de Fred Niblo.
 Sueño de amor (1935), película de José Bohr.
 Sueño de amor (Song Without End) (1960), película de Charles Vidor.
 Sueño de amor (Maid in Manhattan) (2002), película de Wayne Wang protagonizada por Jennifer López.

Telenovelas 
 Sueño de amor (1993), telenovela mexicana producida por Televisa.
 Sueño de amor (2016), telenovela mexicana producida por Televisa.

Música 
 Sueños de amor (Liebesträume), tres nocturnos de Franz Liszt. 
 «Sueño de amor» (2007), canción de la telenovela Patito feo.